Korsö eller Korsön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korsö, Borgå, Nyland,

Åland 

 Korsö (Brändö, Åland), ö och by, 
 Korsö (Kumlinge, Åland), 
 Korsö (söder om Asterholma, Brändö, Åland), ö, 
 Korsö (Kökar, Åland), ö, 
 Inre Korsö, ö,

Sverige 

 Korsö, Möja, ö sydväst om Möja, Värmdö kommun, 
 Korsö, Sandhamn, ö öster om Sandhamn, Värmdö kommun,

Se även
Korsön
Korsholm (olika betydelser)